La Ceiba peut désigner :

Toponymes

La Ceiba : chef-lieu du département d'Atlántida.

Mercedes La Ceiba : commune du département de La Paz ;

La Ceiba : localité de la paroisse civile de Pao de Zárate, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 La Ceiba : localité de la paroisse civile de Zuata, dans la municipalité de José Félix Ribas, dans l'État d'Aragua ;
 La Ceiba : capitale de la paroisse civile de Coronel Mariano Peraza, de la municipalité de Jiménez dans l'État de Lara ;
 La Ceiba : capitale de la paroisse civile de La Ceiba de la municipalité de La Ceiba dans l'État de Trujillo.

Subdivisions 
 La Ceiba : l'une des vingt municipalités de l'État de Trujillo ;
 La Ceiba : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de La Ceiba dans l'État de Trujillo.

Voir aussi 

Homonymie de toponyme